Уральские горы играли заметную роль в планах нацистов. Адольф Гитлер и другие нацистские лидеры многократно упоминали о них как о стратегической цели нацистской Германии, стремясь к решительной победе на Восточном фронте над СССР.

Уральские горы в географии 

В 1725 году Филипп Иоганн фон Страленберг первым определил Уральские горы в качестве восточной границы Европы. Примерно с 1850 года большинство картографов стали рассматривать Уральские горы и реку Урал к югу от них в качестве восточной границы Европы, географически признанной частью Евразии.

Нацисты отвергли представление о том, что эти горы были рубежом Европы, по крайней мере в культурном, если не в географическом, значении. Нацистская пропаганда и лидеры нацистской Германии неоднократно обозначали Советский Союз как «азиатское государство» и сравнивали русских с гуннами и монголами, характеризуя их как недочеловеков. Средства массовой информации нацистской Германии изображали немецкую кампанию на Востоке как необходимость обеспечить выживание европейской культуры в борьбе с «азиатской угрозой». На главной конференции, состоявшейся 16 июля 1941 года, на которой были изложены основные аспекты немецкого правления на оккупированных территориях восточной Европы, Гитлер напомнил её участникам (таким как Мартин Борман, Герман Геринг, Альфред Розенберг и Ганс Ламмерс), что «сегодня Европа — ничего, кроме географического обозначения; в действительности Азия растянулась до наших границ».

Гитлер также выразил уверенность в том, что в Древнем мире понятие «Европа» распространялось до южного окончания Балканского полуострова, а затем с ним «возникла путаница» по мере расширения границ Римской империи. Он заявил, что если Германия выиграет войну, пределы Европы будут «простираться к востоку до самой отдалённой немецкой колонии».

В попытке повлиять на политику НСДАП норвежский национал-социалист Видкун Квислинг издал обращение к немцам — «Напоминание о русском вопросе» (Denkschrift über die russische Frage), в котором выразил свои собственные взгляды на «русский вопрос», который он охарактеризовал как «главную проблему мировой политики сегодня». Он отстаивал мнение, что основной линией разделения Западной Европы («Германского рейха») и России должна стать река Днепр. Для этого потребовалось бы разделить Украину, но он обосновывал это тем, что «так можно предотвратить географические и исторические изменения в будущем».

Планирование в качестве границы 
Альберт Шпеер подробно изложил эпизод, произошедший в 1941 году, в своих послевоенных мемуарах, где сообщается о ранних размышлениях Гитлера по поводу Уральских гор. Министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов отправился в Берлин в середине ноября 1940 года, чтобы обсудить дипломатические отношения между Германией и СССР с Гитлером и Риббентропом. Уже до этой встречи Гитлер решил, что он нападёт на Советский Союз весной следующего года, дав приказ вермахту составить план вторжения, позже получивший название операция «Барбаросса». Несколько месяцев спустя один армейский адъютант обратил внимание Шпеера на линию, которую Гитлер нарисовал простым карандашом на своём глобусе в Бергхофе, протянувшуюся с севера на юг вдоль Уральских гор и обозначающую будущую границу немецкой сферы влияния с японской.

Гитлер также несколько раз упоминал Уральские горы в своих записанных застольных беседах; в одном из случаев он подробно рассказывал о чужих вопросах, достаточно ли далека эта потенциальная восточная граница Германии. Он утвердил эту цель, но подчёркивал, что главной задачей было «искоренить большевизм» и что дальнейшие военные кампании для выполнения этой задачи будут вновь проводиться, если будет необходимо. Позже он заявил, что Сталин будет готов к потере европейской части России, если не добьётся успеха в «решении своих проблем» и таким образом «рискует потерять всё». Он выразил уверенность, что Сталин не сможет вернуть европейские земли из Сибири, как сам он не смог бы вернуть Германию, если бы был отброшен к Словакии, и идущее немецкое вторжение в Советский Союз «станет причиной гибели советской империи». В дискуссии с датским министром иностранных дел Скавениусом 2 ноября 1942 года немецкий министр иностранных дел Риббентроп заявил, что немцы надеются в конечном счёте разделить азиатскую Россию на несколько безобидных «крестьянских республик» после того, как Германия оккупирует европейскую часть страны.

16 сентября 1941 Гитлер заявил Отто Абецу, немецкому послу в Париже, что «новая Россия до Урала» станет немецкой Индией, но благодаря географической близости к Германии будет куда более выгодно расположена для Германии, чем Индия — для Британии<ref>Kay, Alex J. (2006). Exploitation, Resettlement, Mass Murder: Political and Economic Planning for German Occupation Policy in the Soviet Union, 1940—1941", p. 80. Berghahn Books.</ref>.

 В художественных произведениях 
  Елена Чижова'', «Китаист» 2017. В Великую Отечественную войну немецкие войска дошли до Урала. Граница прошла по Уральскому хребту: на Востоке — СССР, на Западе — оккупированная немцами Россия. Перед читателем разворачивается альтернативная история двух государств — советского и профашистского — и история двух молодых людей, выросших по разные стороны Хребта, их дружба-вражда, вылившаяся в предательство.

См. также 
Победа стран «оси» во Второй мировой войне (альтернативная история)

Примечания 

Уральские горы
СССР во Второй мировой войне
Неосуществлённые в нацистской Германии проекты